Хорн () — многозначный термин: фамилия, топоним и прочее.

Фамилия

А 
 Хорн, Август (1825—1893) — германский композитор и пианист.
 Хорн, Адам (1717—1778) — шведский государственный деятель.
 Хорн, Антон — журналист Российской империи; редактор «Journal de St.-Pétersbourg».

Б 
 Хорн, Блэр (род. 1961) — канадский гребец.
 Хорн, Брита (1745—1791) — шведская придворная, графиня.

В 
 Хорн, Вальтер Рихард Герман (1871—1939) — немецкий энтомолог.
 Хорн, Виви (1877—1971) — шведская писательница.
 Хорн, Виктория (1911—2003) — американская актриса.
 Хорн, Вилли (1909—1989) — бывший немецкий спринт каноист.

Г 
 Хорн, Генрих Мориц (1814—1874) — немецкий поэт и прозаик.
 Хорн, Георг (1620—1670) — немецкий историк и географ.
 Хорн, Герберт (1864—1916) — английский поэт, архитектор, типограф, дизайнер, историк искусства и антиквар.
  (1927—2012) — британский нейробиолог.

Д 
 Хорн, Джанет (?—1727) — шотландская ведьма.
 Хорн, Джейси (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Хорн, Джефф (род. 1988) — австралийский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе.
 Хорн, Джо (род. 1945/46) — житель Техаса, застреливший взломщиков, проникших к соседу.
 Хорн, Джо (род. 1972) — игрок в американский футбол.
 Хорн, Джон (1848—1928) — шотландский геолог.
 Хорн, Джордж Генри (1840—1892) — американский энтомолог.
 Хорн, Димитрис (1921—1998) — греческий актёр театра и кино.
 Хорн, Дьюла (1932—2013) — венгерский политик, премьер-министр Венгерской Республики.

Е, З, И 
 Хорн, Е. Роберт (род. 1933) — американский учёный-политолог; специалист в области управления знаниями.
 Хорн, Зигберт (1950—2016) — немецкий спортстмен слалом каноист.
 Хорн, Изабель (род. 1983) — немецкая актриса.

К 
 Хорн, Камилла (1903—1996) — немецкая актриса.
 Хорн, Каньехтио (род. 1986) — канадская актриса.
 Хорн, Карина (род. 1989) — южноафриканская легкоатлетка.
 Хорн, Карл Фридрих (1762—1830) — английский композитор.
 Хорн, Кейт (род. 1954) — канадская кёрлингистка.
 Хорн, Кира (род. 1995) — немецкая хоккеистка на траве.
 Хорн, Коди (род. 1988) — американская актриса и модель.

Л 
 Хорн, Ламберт (1899—1939) — немецкий политик, коммунист, антифашист.
 Хорн, Лизель (более известна под фамилией Хубер; род. 1976) — южноафриканская профессиональная теннисистка.
 Хорн, Лина (1917—2010) — американская джазовая певица и актриса.

М 
 Хорн, Мауриций (1917—2000) — польский историк еврейского происхождения.
 Хорн, Мелисса (род. 1988) — шведская певица, автор песен.
 Хорн, Мишель (род. 1987) — американская актриса.
 Хорн, Мэрилин (Horne, род. 1934) ― американская оперная певица, колоратурное меццо-сопрано.

Н 
 Хорн, Николас ван (ок. 1635—1683) — пират, этнический голландец, служивший французскому королю.

П 
 Хорн, Пол (1930—2014) — американский джазовый флейтист, считающийся основоположником музыки нью-эйдж.

Р 
 Хорн, Рассел ван (1885—1970) — американский боксёр.
 Хорн, Ребекка (род. 1944) — немецкая художница.
 Хорн, Ричард Генри (1802—1884) — английский поэт, прозаик и литературный критик.
 
 Хорн, Рони (род. 1955) — американский художник и писатель.

Т 
 Хорн, Тимо (род. 1993) — немецкий футболист, вратарь клуба «Кёльн».
 
 Хорн, Тревор (род. 1949) — британский музыкальный продюсер, автор песен и музыкант.

У 
 Хорн, Уффо Даниэль (1817—1860) — чешский поэт, прозаик и публицист.

Ф 
 Хорн, Франц Кристоф (1781—1837) — немецкий поэт, прозаик, историк литературы и педагог.
 Хорн, Фредрик (1916—1997) — норвежский футболист и горнолыжник.
 Хорн, Филипп (род. 1994) — немецкий биатлонист, призер Чемпионатов Европы (2018 и 2019), участник этапов Кубка мира и Чемпионата мира.

Ч, Ш, Э, Я 
 Хорн, Чарльз Эдуард (1786—1849) — англо-американский певец, сын К. Ф. Хорна.
 Хорн, Ширли (1934—2005) — американская певица и пианистка.
 Хорн, Шэрон (также Кларк-Хорн; род. 1943) — канадская кёрлингистка.
 Хорн, Эрнст (род. 1949) — немецкий исполнитель и дирижёр.
 Хорн, Яннес (род. 1997) — немецкий футболист, играющий на позиции защитника.

Топоним 
 Хорн — округ в Австрии.
 Хорн — коммуна в Швейцарии.
 Хорн — острова на юго-западе Тихого океана в составе Уоллис и Футуна.
 Хорн — город в Нидерландах.
 Хорн — город в Австрии.
 Хорн — город в Германии в земле Рейнланд-Пфальц.
 Хорн-Бад-Майнберг — город в Германии в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Другое 
 Хорн — австрийский футбольный клуб.
 Хорн Фишер — главный герой рассказов Гилберта Честертона.

См. также 

 Хорнер
 Горн
 Хурн

Примечания